«И́скра-2» — единственный советский среднеформатный дальномерный фотоаппарат с несопряжённым селеновым экспонометром.

Выпущен в 1961—1963 гг. на Красногорском механическом заводе в количестве 6.118 экз. Разработан на основе первой «Искры» (без экспонометра).

«Искра-2» выпускалась в двух вариантах — с защитной крышкой на фотоэлементе экспонометра и без неё.

Технические характеристики 
 Тип применяемого фотоматериала — плёнка типа 120; размер кадра: 6×6 см, количество снимков — 12.
 Корпус металлический со съёмной задней стенкой для зарядки фотоплёнки. При открывании передней крышки выдвигается объектив, соединённый с корпусом камеры светонепроницаемым мехом.
 Объектив — «Индустар-58» 3,5/75, центральный затвор в оправе объектива.
 Фотографический затвор марки ФЗШ-18, центральный, механический, междулинзовый. Значения выдержек: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 с и «В». Значения диафрагм — от f/3,5 до f/22.
 Экспонометр — двухстрелочный встроенный несопряжённый, с селеновым фотоэлементом. На калькуляторе экспонометра нанесена шкала экспозиционных чисел (EV), эта же шкала имеется на оправе объектива (кольца установки выдержки и диафрагмы временно соединяются), что позволяет совместно изменять значения выдержки и диафрагмы, не меняя экспозицию.
 Кабельный синхроконтакт с переключателем, позволяет использовать как электронные фотовспышки (синхронизация «Х»), так и одноразовые химические (синхронизация «М», упреждение 16 миллисекунд). Выдержка синхронизации — любая.
 Видоискатель оптический, параллаксный, увеличение видоискателя — 0,74×.
 Дальномер совмещён с видоискателем и объективом, фокусировка передвижением всего объектива. База дальномера — 55 мм. Минимальная дистанция фокусировки — 1 метр.
 Раздельный взвод затвора и перемотка фотоплёнки, блокировка от повторного экспонирования. Недокументированная функция — мультиэкспозиция возможна, если нажать на рычаг спуска на самом затворе.
 Счётчик кадров автоматический самосбрасывающийся.
 Механический автоспуск с задержкой 9—15 сек.
 Штативное гнездо с резьбой 3/8 дюйма.

Литература 
 Jean Loup Princelle. Made in USSR. The Authentic Guide To Russian And Soviet Cameras. Le Reve Edition, 2004.

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Искра», «Искра-2»
 «Искра-2», руководство по эксплуатации
 Информация о выпусках фотоаппарата «Искра-2»
 Руководство по эксплуатации — «Искра» (сайт не отвечает)
 Обзорная статья по среднеформатным и дальномерным камерам КМЗ (сайт не отвечает)

Фотоаппараты Красногорского механического завода
Среднеформатные фотоаппараты
Дальномерные фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1961 году